Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2012–2013. Het was het zesde opeenvolgende seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond voor het tweede seizoen op rij onder leiding van Martin O'Neill, maar de Noord-Ier moest het veld ruimen op 30 maart 2013 en werd opgevolgd door oud-speler Paolo Di Canio.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sunderland vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2012/13 en onder leiding van trainer-coach Paolo Di Canio als zeventiende eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2012/13